Grinnell ist der Name folgender

Personen:
 David Grinnell (1914–1990), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor und -Herausgeber, siehe Donald A. Wollheim
 Frederick Grinnell (1836–1905), US-amerikanischer Pionier auf dem Gebiet der Brandverhütung und Feuerbekämpfung
 George Bird Grinnell (1849–1938), US-amerikanischer Anthropologe, Historiker und Schriftsteller
 Henry Grinnell (1799–1874), US-amerikanischer Reeder und Kaufmann
 Joseph Grinnell (Politiker) (1788–1885), US-amerikanischer Politiker
 Joseph Grinnell (1877–1939), US-amerikanischer Zoologe
 Josiah Bushnell Grinnell (1821–1891), US-amerikanischer Politiker
 Moses H. Grinnell (1803–1877), US-amerikanischer Politiker
 Todd Grinnell (* 1976), US-amerikanischer Schauspieler

Orte:
 Grinnell (Iowa)
 Grinnell (Kansas)
 Grinnell Township (Kansas)

Geographischer Objekte:
 Grinnell-Gletscher im Glacier National Park (Montana – USA)
 Lake Grinnell, See im Glacier National Park (Montana – USA)

Unternehmen:
 Grinnell Electric Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller